Villanueva de Huerva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva del Huerva, ort, Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Villanueva de Huerva (kommun i Spanien), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar